Z-Ro Tolerance — сьомий студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий лейблами KMJ Records і Presidential Records 27 квітня 2003 р. Виконавчий продюсер: Юджин Брукс. Дизайн: Cat. Звукорежисери: Q-Stone, Nudie. Звукорежисер, мастеринг, зведення: Thug Dirt (на Heavy Rotation Studio).

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Z-Ro
Англомовні музичні альбоми